Ravnikar ist der Familienname folgender Personen:

 Dijana Ravnikar (* 1978), kroatisch-slowenische Skilangläuferin und Biathletin
 Edvard Ravnikar (1907–1993), slowenischer Architekt und Städteplaner 
 Matevž Ravnikar (1776–1845), römisch-katholischer Priester
 Vojteh Ravnikar (1943–2010), slowenischer Architekt